Arc (arma), arma de tret destinada a tirar fletxes
 Arc elèctric, descàrrega elèctrica que es forma entre dos elèctrodes situats en una atmosfera gasosa 
 Arc (geometria), part d'una línia corba 
 Arc (geologia), formació geològica en forma d'arc o pont de roca causada per l'erosió
 Arquitectura:
 Arc (arquitectura), element estructural de directriu corba que permet salvar llums relativament grans mitjançant peces petites
 Arc de triomf, estructura monumental amb un o més passatges en forma d'arc erigit per homenatjar una persona o per commemorar un esdeveniment 
 Música:
 Arc o arquet, vara de fusta als extrems de la qual s'han subjectat unes cerres per fer vibrar les cordes quan es freguen amb aquestes 
 Arc musical, instrument musical de corda polsada o percudida conformat per una corda tensada entre els extrems d'una barra corbada, generalment de fusta 
 Miscel·lània:
 Tir amb arc, esport olímpic que consisteix en el llançament de sagetes amb un arc per encertar una diana situada a diferents distàncies
 Arc de Sant Martí, fenomen òptic que consisteix a fer visible al cel, tots els colors de l'espectre de la llum